

Localidades

Lavras, município do estado de Minas Gerais.
Lavras da Mangabeira, município do estado do Ceará.
Lavras do Sul, município do estado do Rio Grande do Sul.
Lavras, distrito do município de Guarulhos, no estado de São Paulo.
Lavras Novas, distrito do município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais.

Outros
Lavras Futebol Clube, time de futebol do município mineiro de mesmo nome.

Desambiguações de topônimos